Александр Родин:
 Родин, Александр (Алесь) (1947—2022) — белорусский художник.
 Родин, Александр Феоктистович (1890—1963) — московский краевед и педагог, теоретик педагогики.